Bedschanjan ist der Familienname folgender Personen:

 Dawid Issakowitsch Bedschanjan (* 1988), russischer Gewichtheber
 Emma Bedschanjan (* 1984), armenische Sängerin